Барабан стационарного котла (англ. Drum ) - элемент стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочего тела, для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды  в котле. 

К барабану котла присоединяются кипятильные и опускные трубы, питательные трубы, предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы. Внутри барабана котла размещаются сепарационные устройства.

Барабаны котлов изготовляют из листовой котельной стали толщиной от 13 до 40 мм (в зависимости от давления пара) диаметром до 1000 мм со штампованными днищами и лазом. Внутреннюю часть объема барабана котла, всегда заполненную водой до определенного уровня, называют водяным объемом, а заполненную паром при работе котла — паровым объемом. Паровой объем необходим для сбора пара, образующегося в кипятильных трубах. Поверхность кипящей воды в барабане котла, отделяющая водяной объем от парового, называется зеркалом испарения, которое должно находиться между отметками низшего и высшего уровня воды в котле. Уровень воды, заключенный в этом объеме, в процессе парообразования непрерывно изменяется как в сторону повышения, так и в сторону понижения, но в пределах, установленных отметками уровня воды, что позволяет машинисту регулировать работу котла. Поверхность стенок котла, омываемая с внутренней стороны водой или паром, а с наружной — газами, называется поверхностью нагрева, измеряется в квадратных метрах и обозначается. Поверхность нагрева определяют обычно со стороны, обогреваемой газами.

См. также 
 Паровой котел
 Парогенератор
 Котёл-утилизатор

Литература 
 ГОСТ 23172-78. Котлы стационарные. Термины и определения.

Теплотехника
Паровая машина